Балтимор Ориолс в сезоне Главной лиги бейсбола 1996 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 2 место в своём дивизионе, выиграв 88 матчей в 163 проведённых играх. В плей-офф команда попала благодаря лучшей разнице побед и поражений среди всех команд, занявших второе место в дивизионах Американской лиги. В первом раунде плей-офф команда встретилась с Кливленд Индианс и выиграла серию 3-1. В финальной серии Американской лиги В финальной серии Американской лиги команда уступила Нью-Йорк Янкиз 1-4.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 26
 Выигрышей: 14
 Поражений: 12
 Процент побед: 53.85
 Очков набрано: 141
 Очков пропущено: 153

Май 

 Игр: 24
 Выигрышей: 14
 Поражений: 10
 Процент побед: 58.33
 Очков набрано: 154
 Очков пропущено: 145

Июнь 

 Игр: 29
 Выигрышей: 14
 Поражений: 15
 Процент побед: 48.28
 Очков набрано: 166
 Очков пропущено: 144

Июль 

 Игр: 27
 Выигрышей: 11
 Поражений: 16
 Процент побед: 40.74
 Очков набрано: 153
 Очков пропущено: 160

Август 

 Игр: 30
 Выигрышей: 19
 Поражений: 11
 Процент побед: 63.33
 Очков набрано: 192
 Очков пропущено: 165

Сентябрь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 16
 Поражений: 11
 Процент побед: 59.26
 Очков набрано: 143
 Очков пропущено: 136

Плей-офф 
 Первый раунд Американской лиги:  Балтимор Ориолс — Кливленд Индианс 3-1
 Финальные серии Американской лиги: Нью-Йорк Янкиз — Балтимор Ориолс 4-1

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Балтимор Ориолс
МЛБ в сезоне 1996